Dit is een lijst van planetoïden 94001-94100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (94001) - || 2000 XP21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94002) - || 2000 XX22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94003) - || 2000 XZ23 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94004) - || 2000 XL24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94005) - || 2000 XO25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94006) - || 2000 XQ25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94007) - || 2000 XR25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94008) - || 2000 XT25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94009) - || 2000 XZ26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94010) - || 2000 XJ27 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94011) - || 2000 XZ27 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94012) - || 2000 XM28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94013) - || 2000 XP28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94014) - || 2000 XJ29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94015) - || 2000 XT29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94016) - || 2000 XC30 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94017) - || 2000 XT30 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94018) - || 2000 XM31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94019) - || 2000 XN32 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94020) - || 2000 XH33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94021) - || 2000 XJ33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94022) - || 2000 XH35 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94023) - || 2000 XL36 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94024) - || 2000 XS36 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94025) - || 2000 XC37 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94026) - || 2000 XF39 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94027) - || 2000 XL39 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94028) - || 2000 XM39 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94029) - || 2000 XN39 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94030) - || 2000 XC40 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94031) - || 2000 XF40 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94032) - || 2000 XC41 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94033) - || 2000 XS41 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94034) - || 2000 XB46 || 15 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94035) - || 2000 XX47 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94036) - || 2000 XG48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94037) - || 2000 XK48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94038) - || 2000 XX48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94039) - || 2000 XW50 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94040) - || 2000 XE52 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94041) - || 2000 XK52 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94042) - || 2000 XU52 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94043) - || 2000 XB53 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94044) - || 2000 XW53 || 15 december 2000 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (94045) - || 2000 XO54 || 11 december 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (94046) - || 2000 YK || 16 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94047) - || 2000 YO1 || 17 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94048) - || 2000 YU2 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94049) - || 2000 YM4 || 20 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94050) - || 2000 YP4 || 20 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94051) - || 2000 YW4 || 21 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94052) - || 2000 YS5 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94053) - || 2000 YO6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94054) - || 2000 YE9 || 21 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94055) - || 2000 YP11 || 20 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94056) - || 2000 YX12 || 19 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (94057) - || 2000 YG14 || 25 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94058) - || 2000 YM17 || 28 december 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (94059) - || 2000 YA18 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94060) - || 2000 YE18 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94061) - || 2000 YF18 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94062) - || 2000 YF21 || 29 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (94063) - || 2000 YA22 || 29 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (94064) - || 2000 YQ25 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94065) - || 2000 YJ26 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94066) - || 2000 YT29 || 29 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (94067) - || 2000 YS31 || 28 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (94068) - || 2000 YE34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94069) - || 2000 YL34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94070) - || 2000 YG36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94071) - || 2000 YM37 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94072) - || 2000 YJ38 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94073) - || 2000 YA39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94074) - || 2000 YB40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94075) - || 2000 YZ40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94076) - || 2000 YU41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94077) - || 2000 YJ43 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94078) - || 2000 YC45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94079) - || 2000 YN46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94080) - || 2000 YC47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94081) - || 2000 YE47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94082) - || 2000 YD49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94083) - || 2000 YZ51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94084) - || 2000 YL52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94085) - || 2000 YV52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94086) - || 2000 YG55 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94087) - || 2000 YC58 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94088) - || 2000 YV58 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94089) - || 2000 YQ59 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94090) - || 2000 YH60 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94091) - || 2000 YK61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94092) - || 2000 YD62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94093) - || 2000 YO63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94094) - || 2000 YQ65 || 16 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (94095) - || 2000 YG67 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94096) - || 2000 YS69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94097) - || 2000 YT71 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94098) - || 2000 YV71 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94099) - || 2000 YS72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94100) - || 2000 YH73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten